Хелен Зилле (на родном немецком языке — Цилле, , по паспорту — Отта Хелене Марее, урождённая Зилле, , род. , Хиллброу, , провинция Трансвааль, ЮАР) — южноафриканская журналистка и политик, премьер Западно-Капской провинции (с 2009 года до начала 2019), член парламента этой провинции, бывший лидер оппозиционной южноафриканской партии либерального толка Демократический альянс в 2007–2015 годах, бывший мэр города Кейптаун.

Биография 
В молодости Хелен Зилле работала журналистом, активно выступала против апартеида; одним из её достижений было привлечение общественного внимания к фактическим обстоятельствам убийства лидера Движения чёрного самосознания Стива Бико в период её работы в газете Rand Daily Mail в конце 1970-х годов. В 1980-е годы она сотрудничала с «Чёрной лентой» (организацией белых женщин, добивавшейся избирательного права для чернокожих женщин) и рядом других продемократических групп.

Благодаря успешной работе на посту мэра Кейптауна, когда ей удалось снизить уровень преступности, безработицы и потребления наркотиков, она была избрана Мэром мира 2008 г. из списка в 820 кандидатов.

Владеет тремя официальными языками ЮАР: английским, африкаанс и коса. Родным языком, на котором говорили оба её родителя, является немецкий. Родители Хелен, ещё до знакомства друг с другом, переселились в 1930-е годы в ЮАР из нацистской Германии, поскольку оба были мишлингами (немцами с примесью еврейского происхождения). Родным дядей её отца был немецкий художник-карикатурист Генрих Цилле.

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Хелен Зилле в альманахе metkere.com
 Helen Zille winner of the 2008 World Mayor Prize
 Helen Zille’s blog
 Helen Zille’s interactive social media profile at Zoopy.com
 City Mayors profile
 City Mayors profile Español
 Quotes about Cape Town’s mayoral system
 Zille voted Newsmaker of the year
 CapeInfo interview with Helen Zille

Персоналии:Кейптаун
Женщины-политики ЮАР
Политики XX века
Политики XXI века
Выпускники Витватерсрандского университета
Депутаты Национальной ассамблеи ЮАР